Aden Flint, né le  à Nottingham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Sheffield Wednesday en prêt de Stoke City.

Carrière 

Aden Flint rejoint le club de Bristol City en 2013.

Le , Flint s'engage pour quatre ans au Middlesbrough FC.

Le , il s'engage pour trois saisons avec Cardiff City.

Le , il est prêté à Sheffield Wednesday.

Le , il est prêté à  Sheffield Wednesday.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Swindon Town
 Champion d'Angleterre de D4 en 2012.

  Bristol City
 Champion d'Angleterre de D3 en 2015.
 Vainqueur du Football League Trophy en 2015.

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2015.
 Joueur du mois de D3 anglaise en .
 Joueur du mois de D2 anglaise en  et .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Swindon Town FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Naissance en juillet 1989
Naissance à Nottingham